Jméno Alexandr Alexandrov má více známých nositelů:
 Alexandr Danilovič Alexandrov (1912–1999) – sovětský matematik, filosof a alpinista
 Alexandr Panajotov Alexandrov (* 1951) – bulharský kosmonaut
 Alexandr Pavlovič Alexandrov (* 1943) – sovětský kosmonaut
 Alexandr Vasiljevič Alexandrov (1883–1946) – ruský hudební skladatel